Mahias :

 Lucas Mahias (né en 1989), pilote moto français
 Pierre Mahias (1921-2013), homme politique français
 Robert Mahias (1890-1962), peintre, aquarelliste, décorateur et illustrateur